Bohrmuschel steht für folgende Muschelarten
Amerikanische Bohrmuschel (Engelsflügel, Petricola pholadiformis) 
Krause Bohrmuschel (Raue Bohrmuschel, Zirfaea crispata) 
Weiße Bohrmuschel (Barnea candida) 
Schiffsbohrmuschel (Teredo navalis)